Шталхофен може бити:

 Шталхофен (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Шталхофен ам Визензе, општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.